Жиль (Джайлз) Фа́рнеби (Giles Farnaby; ок. 1563 — 25 ноября 1640, Лондон) — английский композитор, 
видный представитель школы вирджиналистов. Биографические сведения скудны. В 1580-е гг. обучился плотницкому ремеслу и вероятно изготавливал вирджиналы. Бакалавр музыки (Оксфордский университет, 1592). В том же году опубликовал свои первые сочинения — 9 многоголосных (протестантских) псалмов, в 1598 — сборник четырёхголосных канцонетт. 
Сын Жиля Фарнеби Ричард был также композитором (род. ок. 1594).

Сочинения Фарнеби неровны по своим художественным достоинствам. Недостаток профессионального мастерства (особенно заметного в почти полном отсутствии имитационно-полифонической техники) он восполнял природной интуицией, темпераментом и изобретательностью, сообщавшим его музыке своеобразие индивидуальности. Из его сохранившихся 54 клавирных сочинений наиболее интересны небольшие пьесы с программными и шутливыми заголовками («Королевская охота», «Giles Farnaby’s Dream, Rest, Humour and Conceit», «Wooddy Cocke», «The Nuwe Sa-Hoo»), танцы (например, Аллеманда для двух вирджиналов, «Спаньолетта»), обработки народных песен. Почти все они известны благодаря Вирджинальной книге Фицуильяма.

Литература 
 Marlow R. The Keyboard Music of Giles Farnaby // PRMA, xcii (1965–6), 107–20 
 Marlow R. The Life and Music of Giles Farnaby. Diss., Univ. of Cambridge, 1966

Примечания 

Композиторы по алфавиту
Композиторы Великобритании
Клавесинисты Великобритании
Композиторы XVI века
Композиторы XVII века